

Letteratura
La piccola fiammiferaia la fiaba originale di Hans Christian Andersen

Cinema
La piccola fiammiferaia (The Little Match Seller), film diretto da James Williamsom (1902)
La piccola fiammiferaia (The Little Match Seller), film diretto da Joseph Sullivan (1912)
La piccola fiammiferaia (La petite marchande d'allumettes), film diretto da Jean Renoir e Jean Tédesco (1928)
La piccola fiammiferaia, film diretto da Romano Scarpa (1953)
La piccola fiammiferaia (The Little Match Girl), film diretto da Michael Lindsay-Hogg (1987)
La piccola fiammiferaia (The Little Match Girl), cortometraggio d'animazione prodotto dai Walt Disney Animation Studios (2006)